Cleland je lahko:
 Joseph Maxwell Cleland
 Donald Mackinnon Cleland, general
 Cleland, North Lanarkshire